Первый дивизион 1946/1947 — 44-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 25 августа 1946 года и закончился 29 июня 1947 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1946/1947
Бельгия
Бельгия
1946 год в Бельгии
1947 год в Бельгии